Puchar świata w rugby union kobiet
 Puchar świata w rugby union mężczyzn